Новомлиновка () — село,
Новомлиновский сельский совет,
Розовский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2324983001. Население по переписи 2001 года составляло 522 человека.

Является административным центром Новомлиновского сельского совета, в который, кроме того, входит село 
Новодворовка.

Географическое положение 
Село Новомлиновка находится на берегу реки Сухие Ялы,
на расстоянии в 1 км от села Новодворовка.
На реке сделана запруда.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1793 год — дата основания как сёла Дерт-Оба (Дурдуба) греками-переселенцами из села Старомлиновка .
 В 1812 году переименовано в село Новый Керменшик (Новый Керменчик).
 В 1946 году переименовано в село Новомлиновка.

Экономика 
 «Колос», ООО.
 «Лан», ФХ.

Объекты социальной сферы 

 Дом культуры.

Примечания